Cet article dresse la liste des députés de la  législature d'Espagne, élus lors des élections générales du .

Tableau récapitulatif

Liste détaillée

Démissions et remplacements

Élus ayant renoncé à siéger

Hémicycle du Congrès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 XIVe législature d'Espagne
 Sénateurs de la  de l'Espagne
 Élections générales espagnoles de novembre 2019

XIVe législature d'Espagne
14